Siège de Bouchain est un nom porté notamment par : 
 Siège de Bouchain (1711) ;
 Siège de Bouchain (1712).